Pessoas
Aron Eisenberg

Topônimos
Eisenberg (Turíngia)
Eisenberg (Renânia-Palatinado)

Desambiguação